Contingenza, concetto filosofico.
Indennità di contingenza, elemento retributivo del lavoratore.
Piano di contingenza, programma operativo per soggetti o enti.

Altri progetti